Il singolare maschile del Dubai Tennis Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Novak Đoković era il detentore del titolo e ha battuto in finale 7–5, 5–7, 6–3 Michail Južnyj.

Teste di serie

 Roger Federer (Non ha partecipato a causa di un'infezione polmonare)
 Novak Đoković (campione)
 Andy Murray (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (secondo turno, ritarato per infortunio)

 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno) 
 Marin Čilić (quarti) 
 Michail Južnyj 
 Gilles Simon (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Dubai Tennis Championships 2010
ATP World Tour 2010